Ding är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 丁, förenklat 丁, pinyin Dīng. Efter andra system har namnet transkriberats som Ting, speciellt utanför Folkrepubliken Kina.   	 	

Den 31 december 2014 var 95 personer med efternamnet Ding bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Ding eller Ting
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Ding Baozhen (1820–1886), ämbetsman
 Ding Junhui (född 1987), snookerspelare
 Ding Liren (född 1992), schackspelare
 Ding Yaokang (1599–1669), författare och dramatiker

 Samuel C.C. Ting (född 1936), amerikansk fysiker
 V. K. Ting, även Ding Wenjiang (1887–1936), geolog

Kvinnor
 Ding Ling (1904–1986), författare
 Ding Ning (född 1990), bordtennisspelare
 Ding Xia  (född 1990), volleybollspelare
 Ding Yan , målare under Qingdynastin
 Ding Yixin (född 1991), schackspelare
 Ding Yu  (1700-talets senare del), målare

Källor

Se även
 Ting (auktor)  – auktorsbeteckningar vid biologisk namngivning

Kinesiska efternamn